Napomena: Nogometne lige u Hrvatskoj u sezoni 1991./92. kojima autori Wikipedije ne mogu (trenutno) precizno odrediti rang natjecanja (nisu vidljivi iz dostupnih izvora) ili nisu igrane unutar ligaškog sustava, naknadno će se prebaciti u odgovarajuće članke.

Zbog Domovinskog rata tokom jeseni 1991. nisu igrana službena ligaška natjecanja, ili su već prekinuta. Naknadno su klubovi na područjima van ratne opasnosti formirali vlastite neslužbene lige koje su se nazivale Lige mira. Službena ligaška natjecanja su ponovno uspostavljena na proljeće 1992. godine, uz neke izuzetke koji su igrani i tokom jeseni 1991. godine.

Lige mira i ratne lige

Međuopćinska liga Čakovec – Ludbreg – Ivanec – Varaždin 
Igrano tokom cijele sezone 1991./92.

Grupa A

Grupa B 

<small> Izvori: 
 NK Nedelišće 
<ref> [http://www.nk-polet-smnm.hr/images/pdf/tabliceseniora.pdf nk-polet-smnm.hr, NK Polet Sveti Martin na Muri – Pregled konačnih tablica seniora], preuzeto 27. studenog 2015. </ref> NK Polet Sveti Martin na Muri 
</small>

 Lige mira – Međimurje 
Igrano u jesen 1991. u osam skupina: Čakovec, Mursko Središće, Štrigova, Nedelišće, Kotoriba, Prelog, Dekanovec, Dravski bazen''.

Čakovec 

 Izvori: 
 Hajduk Brezje

Dekanovec

Dravski bazen

Kotoriba

Mursko Središće

Nedelišće

Prelog

Štrigova

Liga mira – A liga (Ludbreg) 
Igrano 1992. na području današnje Varaždinske županije (područje Ludbrega).

 Izvori: 
 Nogomet u ludbreškom kraju

Liga mira – B liga (Ludbreg) 
Igrano 1992. na području današnje Varaždinske županije (područje Ludbrega).

 Izvori: 
 Nogomet u ludbreškom kraju

Ratna mini liga '92 
Igrano 1992. na području istočnog dijela današnje Brodsko-posavske županije.

 Izvori: 
 NK "Sapci" 1954. – 2014.

Lige unutar regularnog prvenstva 
Igrane u proljeće 1992.

Moslavačka liga

Istok (NC Kutina)

Istok 

 Izvori:  
 Športski Nogometni Klub "Mladost" Gornja Gračenica (1966. – 2006.)

Zapad 

 Izvori: 
  Športski Nogometni Klub "Mladost" Gornja Gračenica (1966. – 2006.)

Razigravanje za prvaka lige 

 Izvori: 
  Športski Nogometni Klub "Mladost" Gornja Gračenica (1966. – 2006.)

Međuopćinska liga Kutina – Ivanić-Grad – Novska

NC Kutina

Istok 

 Izvori: 
 Športski nogometni Klub "Moslavina" Donja Gračenica (1957. – 2007.)

Zapad 

 Izvori: 
 Športski nogometni Klub "Moslavina" Donja Gračenica (1957. – 2007.)

Razigravanje za prvaka lige 

 Izvori: 
 Športski nogometni Klub "Moslavina" Donja Gračenica (1957. – 2007.)

3. međimurska liga

Skupina A

Skupina B 

 Izvori: 
   Hajduk Brezje

Za plasman 

 Izvori: 
  Hajduk Brezje

Poveznice 
 ''Slobodna Hrvatska 1991.
 1. HNL 1992.
 2. HNL 1992.
 3. HNL 1992.
 4. rang HNL-a 1992.
 5. rang HNL-a 1992.
 Hrvatski nogometni kup 1992.

Izvori 

  

1991-92
 9o